

Geografia

Austria 
 Landeck – powiat w kraju związkowym Tyrol
 Landeck – miasto w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck
 Landeck-Zams – stacja kolejowa w Landecku

Polska 

 Landek
 Lądek-Zdrój
 Lędyczek

Osoby 
 Detlef Landeck – niemiecki muzyk

Inne 
 Landeck – pałac